

Geografia 
 America centrale
Darién – regione al confine tra Panama e Colombia

 Stati Uniti d'America
Darien – città della Contea di Fairfield, Connecticut
Darien – capoluogo della Contea di McIntosh, Georgia
Darien – città della Contea di DuPage, Illinois
Darien – città della Contea di Genesee, New York
Darien – città della Contea di Walworth, Wisconsin

Persone
Georges Darien (pseudonimo di Georges Hippolyte Adrien), scrittore francese.